Vladimir Pozner (1905-1992) – francuski dziennikarz, pisarz i scenarzysta
 Władimir Aleksandrowicz Pozner (ur. 1908-1975) – rosyjski dziennikarz i literat, ojciec Władimira
 Władimir Władimirowicz Pozner (ur. 1934) – rosyjski dziennikarz telewizyjny
 Chaim Pozner (1871-1939) – polski rabin
 Pozner – zbójnik, postać z legend świętokrzyskich